Андрей Таранов:
 Таранов, Андрей Иванович (род. 1941) — советский и российский архитектор.
 Таранов, Андрей Михайлович (род. 1955) — российский медик, преступник.